ZLW steht für:
 Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht
 Zentrallagerwesen
 Pasir Gudang Port Airport (IATA-Code), Flugplatz von Pasir Gudang, Malaysia

zlw steht für:
 Westslawische Sprachen (ISO-639-5-Code)

Abkürzung